Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1992, classée en catégorie Tier V, se dispute du  au .

Robin White remporte le simple dames. En finale, elle bat Andrea Strnadová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosalyn Fairbank et Raffaella Reggi.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 1992 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1992
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 1992
Tennis en janvier 1992
Tennis en février 1992